

События 
 Начало завоевания арабами Карфагена — последней территории, контролируемой Византией в Северной Африке (завершилось в 698 году).
 Сражение при между силами королевств Осрайге и Лаген в Ирландии. В бою погиб король Осрайге Фаэлхар Уа Маэл Одрайн.
 Патриархом Константинопольским становится Каллиник I.
 Архиепископом Кентерберийским становится аббат Гластонбери Бертвальд.
 На XVI Толедском соборе по требованию короля вестготов Эгики низложен архиепископ Сисиберт и приняты новые законы против евреев.

Родились 
 Альфонсо I, король Астурии.

Скончались 
 17 декабря — святая Бегга, аббатиса монастыря в Андене.
 Абу Саид аль-Худри и Абдулла ибн Умар — сподвижники пророка Мухаммеда.
 Бруде III, король пиктов.
 Павел III, патриарх Константинопольский.
 Святой Эрконвальд, епископ Лондона.

См. также

Примечания